Playa La Herradura puede referirse a:

 Playa La Herradura en la provincia de Chubut, Argentina.
 Playa La Herradura en Lima, Perú
 Playa de La Herradura en Almuñecar, España.